1000Bulbs.com 500 é a segunda de duas provas realizadas no Talladega Superspeedway pelos playoffs da Monster Energy NASCAR Cup Series. Com 188 voltas percorrendo 500 milhas de distância, era disputado até 1996 entre Julho e Agosto, porém com o grande calor do verão americano na região do circuito, foi movido para o final de Outubro.

Vencedores 

 2018 - Aric Almirola
 2017 - Brad Keselowski
 2016 - Joey Logano
 2015 - Joey Logano
 2014 - Brad Keselowski
 2013 - Jamie McMurray
 2012 - Matt Kenseth
 2011 - Clint Bowyer
 2010 - Clint Bowyer
 2009 - Jamie McMurray
 2008 - Tony Stewart
 2007 - Jeff Gordon
 2006 - Brian Vickers
 2005 - Dale Jarrett
 2004 - Dale Earnhardt Jr.
 2003 - Michael Waltrip
 2002 - Dale Earnhardt Jr.
 2001 - Dale Earnhardt Jr.
 2000 - Dale Earnhardt
 1999 - Dale Earnhardt
 1998 - Dale Jarrett
 1997 - Terry Labonte
 1996 - Jeff Gordon
 1995 - Sterling Marlin
 1994 - Jimmy Spencer
 1993 - Dale Earnhardt
 1992 - Ernie Irvan
 1991 - Dale Earnhardt
 1990 - Dale Earnhardt
 1989 - Terry Labonte
 1988 - Ken Schrader
 1987 - Bill Elliott
 1986 - Bobby Hillin Jr.
 1985 - Cale Yarborough
 1984 - Dale Earnhardt
 1983 - Dale Earnhardt
 1982 - Darrell Waltrip
 1981 - Ron Bouchard
 1980 - Neil Bonnett
 1979 - Darrell Waltrip
 1978 - Lennie Pond
 1977 - Donnie Allison
 1976 - Dave Marcis
 1975 - Buddy Baker
 1974 - Richard Petty
 1973 - Dick Brooks
 1972 - James Hylton
 1971 - Bobby Allison
 1970 - Pete Hamilton
 1969 - Richard Brickhouse

Ver também 
 Lista de corridas da NASCAR Cup Series
 Sugarlands Shine 250

Provas da NASCAR